Seznam divizij z zaporedno številko 26.

Seznam 
 Pehotne
 26. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 26. tankovska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi